Le mot coroner peut renvoyer à :
 Coroner, officier de justice qui enquête sur les circonstances d'un décès violent ou obscur, dans les juridictions d'origine anglo-saxonne.
Coroner, Médecin-légiste dans certaines législations.
 Coroner, groupe de thrash metal suisse.
 Coroner, série télévisée canadienne diffusée à partir du 7 janvier 2019.